Dołhe (ukr. Довге, Dowhe) – wieś na Ukrainie w rejonie trembowelskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Ludzie 			
 Natalja Grzycka – nauczycielka, w 1933 mianowana kierowniczką 2-klasowej szkoły we wsi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Dołhe na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon trembowelski